La macchina morbida (The Soft Machine) – romanzo di William S. Burroughs del 1961
 The Soft Machine – album dei Soft Machine del 1968
 The Soft Machine – album di Ozark Henry del 2006